Епархия святого апостола Фомы в Сиднее () — епархия Халдейской католической церкви с центром в городе Сидней, Австралия. Численность верующих епархии святого апостола Фомы составляет около 60.000 человек.

История 
21 октября 2006 года Папа Римский Бенедикт XVI выпустил апостольскую конституцию Inter gravissimas, которой учредил епархию святого апостола Фомы в Сиднее для верующих Халдейской католической церкви, проживающих в Австралии и Океании.

Ординарии епархии 
 епископ Джибраил Кассаб (21.10.2006 — 15.01.2015);
 архиепископ ad personam Эмиль Шимун Нона (с 15 января 2015 года).

Статистика 

|-
| 2006 || 29.000 || ? || ? || 7 ||  || 7 || 4.142 ||  || 7 ||  || ?
|-
| 2009 || 32.000 || ? || ? || 9 || 3 || 6 || 3.555 ||  || 6 ||  || 4
|-
| 2010 || 31.000 || ? || ? || 9 || 3 || 6 || 3.444 || 1 || 6 ||  || 4
|-
| 2014 || 35.000 || ? || ? || 9 || 9 ||  || 3.888 || 5 || 12 ||  || 7
|-
| 2017 || 35.000 || ? || ? || 9 || 9 ||  || 3.888 || 6 ||  || 2 || 5
|-
| 2020 || 60.000 || ? || ? || 11 || 11 ||  || 5.454 || 5 ||  || 2 || 6
|}

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Апостольская конституция Inter gravissimas, AAS 98 (2006), стр. 881

Ссылки 
 Информация на сайте catholic-hierarchy.org

Восточнокатолические епархии Австралии
Религия в Сиднее
Епархии Халдейской католической церкви
Католические епархии Новой Зеландии